Под Walt Disney Studios может подразумеваться:

 Корпорация The Walt Disney Company.
 Walt Disney Studios — американская компания, входящая в медиаконгломерат The Walt Disney Company.
 Walt Disney Pictures — американская киностудия, входящая в компанию Уолта Диснея.
 Walt Disney Studios — международная штаб-квартира медиаконгломерата компании Уолта Диснея.
 Walt Disney Studios Motion Pictures — американская компания, занимающаяся дистрибуцией художественных фильмов.